Завады — топоним:

Польша 
Зава́ды ()

Гмина 
 Завады — сельская гмина (волость), Белостокский повят, Подляское воеводство, Польша.

Населённые пункты 
 Завады — село в гмине Бараново Остроленкского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Бельском повяте Подляского воеводства;
 Завады — село в Бжезинском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Белхатовском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Венгровском повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Воломинском повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Голдапском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Завады — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в гмине Дзежково Млавского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в гмине Жечица Томашовского повята Лодзинского воеводства;
 Завады — село в гмине Завады Белостокского повята Подляского воеводства;
 Завады — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в гмине Збучин Седлецкого повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Калишском повяте Великопольского воеводства;
 Завады — деревня в Клобуцком повяте Силезского воеводства;
 Завады — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Ласкском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в гмине Липовец-Косцельны Млавского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Ловицком повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Ломжинском повяте Подляского воеводства;
 Завады — село в Нидзицком повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Завады — село в Оборницком повяте Великопольского воеводства;
 Завады — село в Ольштынском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Завады — село в Остшешувском повяте Великопольского воеводства;
 Завады — село в гмине Трошин Остроленкского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Поддембицком повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Плешевском повяте Великопольского воеводства;
 Завады — село в гмине Пшесмыки Седлецкого повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Пишском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Завады — село в Пшисухском повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Равском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Равицком повяте Великопольского воеводства;
 Завады — село в гмине Репки Соколовского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Серадзском повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Серпецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в Скерневицком повяте Лодзинского воеводства;
 Завады — село в Томашовском повяте Любушского воеводства;
 Завады — село в гмине Тороснь-Косцельна Белостокского повята Подляского воеводства;
 Завады — село в гмине Трошин Остроленкского повята Мазовецкого воеводства;
 Завады — село в гмине Церанув Соколовского Мазовецкого воеводства;

Украина 
 Завады — село, Жолковский район, Львовская область.